Machine Gun – album muzyczny Petera Brötzmanna (wyd. 1968)
 Machine Gun – album muzyczny grupy The Commodores (wyd. 1974)
 „Machine Gun” – piosenka Jimiego Hendriksa (1970)
 „Machine Gun” – singel grupy Portishead (wyd. 2008)

Zobacz też 
 Machine Gun Kelly – amerykański gangster (1895–1954)